Elkton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Elkton Township (Minnesota)
 Elkton Township (South Dakota)